Chiu-lung Ch’i kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jiulong Xi, vattendrag, Fujian, 
 Jiulong Jiang, vattendrag, Fujian, 

Robotskapade Kinaförgreningar